155-я стрелковая дивизия:

 155-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сентябрь 1939 года − октябрь 1941 года.
 155-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — январь 1942 года − 1945 год.